Jutte bezeichnet 

 eine Waffe, siehe Jitte (Waffe)
 ein altes Salzmaß, siehe Jutte (Einheit)
 den Vornamen einer Frau, siehe Jutte Schomakers